Medvedjek je ime več naselij v Sloveniji:

 Medvedjek, Trebnje
 Medvedjek, Velike Lašče
Medvedjek je tudi gorski preval oz. sedlo (Bärensattel) v Karavankah na meji ned Slovenijo in Avstrijo nad Medvedjim dolom 
Naselja v Sloveniji